Eventos dos Jogos Paralímpicos de Verão de 2004